Siggasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siggasjön (Bosebo socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Siggasjön (Gryteryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn